Arene californica är en snäckart som först beskrevs av Dall 1908.  Arene californica ingår i släktet Arene och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
californica